Jo Ivens, een Nederlands dirigent
Jonas Ivens, een Belgisch voetballer
Joris Ivens, een Nederlands cineast
Kees Ivens, een Nederlands fotograaf en vader van Joris Ivens
Laurens Ivens, een Nederlands politicus
Wilhelm Ivens, een Duits-Nederlands fotograaf, vader van Kees Ivens en opa van Joris Ivens
Joris Ivens Award, een prijs op het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA), sinds 2009 de VPRO IDFA Award